Брианца:

 Брианца — географический район у подножия Альп, расположенный на севере Италии в северо-западной части Ломбардии.
 Брианца, Карлотта (1867—1930) — итальянская балерина, позднее балетный педагог.